Le mot scapulaire peut être un adjectif ou un nom commun, et souligne la relation avec les épaules.

Adjectif

En anatomie 
La ceinture scapulaire désigne les os du corps des vertébrés au niveau de la connexion des membres avant. Ce terme est aussi utilisé pour l'homme et qualifie par ailleurs un bon nombre d'organes de la zone.

En ornithologie 
Les plumes scapulaires désignent une partie du plumage de l'aile venant recouvrir les épaules de l'oiseau au repos.

Nom commun

Un vêtement religieux et un objet de dévotion 
 Scapulaire (vêtement)
 Scapulaire de la Sainte Trinité
 Scapulaire de Notre-Dame de la Merci
 Scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel

En sport 
 Appellation donnée à la forme en V apposée traditionnellement sur la face avant des maillots de rugby à XIII. Par extension, cela s'applique également aux maillots des clubs de football des Girondins de Bordeaux et du Valenciennes FC : le scapulaire, toujours en forme de V, est apposé (floqué ou teinté selon les années) sur la face avant du maillot bordelais, en blanc pour le maillot marine et en marine sur le maillot blanc, en rouge et blanc pour les valenciennois.